Johnston House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Johnston House (Kentucky), ID-Nr. 88002890
 Johnston House (Missouri), ID-Nr. 82005355